Марк Титтий Фруги () — римский политический деятель второй половины I века.

В 68/69 году Фруги находился на посту легата XV Аполлонова легиона, который на тот момент дислоцировался в Сирии. В 80 году он занимал должность консула-суффекта вместе с Титом Виницием Юлианом. Больше о нём ничего не известно.

Литература 
 Dietmar Kienast. Der römische Staat II. Stuttgart 1997. p. 472.

Легаты